EJSP ist Abkürzung:
 East Jersey State Prison, Gefängnis in New Jersey
 European Journal of Social Psychology, sozialpsychologische Fachzeitschrift

Abkürzung